Bismil ist:

 ein Ort in der Türkei, siehe Bismil

Bismil ist der Familienname folgender Personen:

 Ram Prasad Bismil (1897–1927), indischer Revolutionär